Исчезнувшие (телесериал, Россия) — четырёхсерийный телефильм по мотивам повести И. Болгарина и В. Смирнова «Обратной дороги нет», Россия, 2009 год.
  — телесериал США, 2006 год.